Artur Chojecki (polityk)
 Artur Chojecki (psycholog)